Burg Buch ist der Name folgender Burgen:

 Burg Buch (Schwäbisch Hall), abgegangene Burg in Schwäbisch Hall, Deutschland.
 Burg Buch (Winterthur), abgegangene Burg in Winterthur, Schweiz
Siehe auch:
 Schloss Buch